Nuevo Morelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Morelos (kommun), Tamaulipas, 
 Nuevo Morelos, Chiapas, Tonalá, 
 Nuevo Morelos, Michoacán de Ocampo, Numarán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar